Сент-Клер (округ, Алабама)
 Сент-Клер (округ, Іллінойс)
 Сент-Клер (округ, Мічиган)
 Сент-Клер (округ, Міссурі)